Ferran IV de Castella (Sevilla, 1285 - Jaén, 1312), rei de Castella i rei de Lleó (1295-1312)
 Ferran IV d'Hongria (Viena, 1633 - 1654), arxiduc d'Àustria, rei dels Romans, d'Hongria i de Bohèmia
 Ferran IV de Nàpols o Ferran I de les Dues Sicílies (Nàpols, 1751 - ?)
 Ferran IV de Toscana